Сте­ван Павлович (; 11 марта 1829, Нови-Сад — 6 февраля 1908, Нови Сад) — сербский по­ли­тический дея­тель, переводчик, пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Образование 
Получил гим­на­зическое образование в Но­ви-Са­де и Халаше, окончил юридический факультет Ве­нского университета, где защитил диссертацию на учёную сте­пень доктора пра­ва.

Профессиональная и общественная деятельность 
В 1851—1861 годах — ад­во­кат­ в Ве­не.

С 1861 года принимал ак­тив­ное уча­ст­ие в об­щественно-по­ли­тической жиз­ни сер­бов в Ав­ст­рии, вы­сту­пал в за­щи­ту их прав и свобод.

В 1869—1885 годах — депутат Сербского цер­ков­но-народного со­бо­ра.

В 1870—1871 годах — депутат Государственного со­б­ра­ния Венгрии.

Со­рат­ник С. Ми­ле­ти­ча, вид­ный дея­тель сербской Народной ли­бе­раль­ной пар­тии, со­труд­ник, ад­во­кат и ре­дак­тор её пе­чат­но­го ор­га­на газеты «За­ста­ва». По­сле рас­па­да пар­тии в 1878 году занял кон­сер­ва­тив­ную по­зи­цию.

В 1880—1881 годах — председатель Ма­ти­цы серб­ской. 

С 1883 года — член Сербского учё­но­го общества.

В 1885—1894 годах — ре­дак­тор и из­да­тель еже­не­дель­ни­ка кон­сер­ва­тив­но­го на­прав­ле­ния «На­ше до­ба», в ко­то­ром ре­гу­ляр­но пуб­ли­ко­вал свои ста­тьи.

Авторство 
Ав­тор тру­да о Сербском цер­ков­но-народном со­бо­ре в 1869 году («Србски на­род­ни са­бор у Срем­ским Кар­лов­ци­ма го­ди­не 1869», 1870).

Автор пе­ре­водов с ла­тинского, немецкого, французского и венгерского язы­ков. В 1883 году опуб­ли­ко­вал пе­ре­вод кни­ги французского ис­то­ри­ка Э. Пи­ко «Сер­бы в Венг­рии» («Срби у Угарскоj»).

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии сербской литературы, книг о сербских пи­са­те­лях В. Караджиче, С. Ми­лу­ти­но­ви­че (Са­рай­лие) и Я. Игнятовиче.

Награды 
 Орден Святого Саввы

Литература  
 Де­ра Ђ. У спо­мен и сла­ву доктору С. Пав­ло­вићу. — Но­ви Сад, 1910.

Ссылки 
 Кузьмичёва Л. В. ПА́ВЛОВИЧ // БРЭ.

Переводчики Сербии
Переводчики XIX века
Писатели Сербии
Писатели XIX века
Переводчики XX века
Писатели XX века
Публицисты Сербии
Публицисты XIX века
Публицисты XX века
Политики Сербии
Политики XIX века
Политики XX века
Кавалеры ордена Святого Саввы